Куинс — топоним.
 Куинс — одно из пяти боро Нью-Йорка.
 Куинс (графство, Новая Шотландия) — графство в канадской провинции Новая Шотландия.
 Куинс (графство, Нью-Брансуик) — графство в канадской провинции Нью-Брансуик.

См. также 
 Куинс-холл — концертный зал в центре Лондона.
  — станция Железной дороги Лонг-Айленда.